Jean-Baptiste Colbert, markiz de Seignelay (1651-1690) – francuski minister marynarki Ludwika XIV, syn słynnego Colberta (1619-1683)
 Seignelay (Yonne) – miejscowość francuska w departamencie Yonne